R6, R-6, R.6, R.VI  ou R06 peut faire référence à :

DVD 
 Code de Région d'où provient un DVD, ici le 6 pour la Chine. Utilisé souvent dans le monde du Warez.

Domaine militaire 
 Caudron R.6 un avion de reconnaissance français ;
 HMS Centaur (R06), un porte-avions de la Classe Centaur de la Royal Navy ;
 HMS Illustrious (R06), un porte-avions de la Classe Invincible de la Royal Navy ;
 HMS Myngs (R06), un destroyer de la Classe Z de la Royal Navy ;
 R 6, un sous-marin de la Classe R de la Marine royale italienne ;
 Tupolev R-6, un avion de reconnaissance soviétique ;
 Vektor R6, un fusil d'assaut sud-africain ;
 Zeppelin Staaken R.VI, un bombardier allemand.

Sciences 
Chimie
 La phrase de risque:  Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Anomalies de la respiration (R06), d'après la classification internationale des maladies ;
 Classe ATC R06, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Transports 
Automobile
 Renault 6, un modèle du constructeur français Renault.

Motos
 BMW R 6, un modèle du constructeur allemand BMW ;
 Yamaha YZF R6, un modèle du constructeur japonais Yamaha.

Routes
  Ring belge R6, le ring de Malines ;
  Voie rapide slovaque R6 reliant la frontière tchèque à Púchov.

Train
  Ligne R6 des Rodalia de Barcelone, une ligne de train de banlieue de Barcelone.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres